Drobnići est un toponyme qui peut désigner :
 Drobnići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Drobnići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Budva.